

События 

 9 сентября — Том Петти развёлся со своей первой женой Джейн Беньо.
 13 сентября в Лас-Вегасе произошло убийство Тупака Шакура (16.06.1971 — 13.09.1996).
 Новым вокалистом Judas Priest становится Тим «Риппер» Оуэнс.
 Состоялось первое представление шоу Майкла Флэтли Lord of the Dance.
 В 1996 году целый ряд знаковых российских артистов (Алла Пугачёва, Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Александр Малинин, Евгений Осин, Стас Намин, Андрей Макаревич, Nautilus Pompilius, «Агата Кристи», «Алиса», «Сплин», «Чайф», «Браво», «Земляне» и др.) приняли участие в предвыборном марафоне Президента РФ Бориса Ельцина — «Голосуй, или проиграешь».

Образовались 
 Туомасом Холопайненом основана группа Nightwish.
 Гором Мхитаряном основана группа Lav Eli.
 Александром Красновым основана русская группа «Колядки».
 Основана павер-метал-группа Catharsis, изначально как дум-метал-группа.
 Основана постгранж-группа Nickelback.
 Основана финская фолк-рок-группа Viikate.
 Основана финская метал-группа Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus.
 Основана финская метал-группа Stam1na.
 Основана финская шок-рок-группа Lordi.
 Основана финская пауэр-метал-группа Tricky Beans которую позже переименовали в Sonata Arctica
 Основана американская рок-группа Disturbed
 Основана американская рок-группа Evanescence.
 Основана армянская рок-группа Vo.X.
 Основана нидерландская симфоник-метал-группа Within Temptation.
 Основана американская панк-рок-группа Alkaline Trio.
 Основана русская альтернативная группа 7раса.
 Основана мелодик-дэт-метал-группа Arch Enemy.
 Основана русская рок группа Полковник и Однополчане.
 Основана немецкая металкор-группа Heaven Shall Burn.
 Основана американская нью-метал/хип-хоп-группа Xero, которая в дальнейшем стала альтернативной рок-группой Linkin Park
 Основана русская металл-группа Психея
 Основана американская рок-группа Skillet
 Основана американская рок-группа Zebrahead
 Основана канадская панк-рок-группа Sum 41
 Основана американская панк-рок-группа Good Charlotte
 Основана российская рэп-группа Рабы Лампы

Распались 
 Распалась панк-группа Ramones.
 Распалась рок-группа Life, Sex & Death.
 Распалась британская бой-группа Take That.
 Распалась испанская рок-группа Héroes del Silencio
 Распалась английская дэт-метал-группа (раньше гор-грайнд) Carcass.

Концерты и туры 
 13-14 марта — состоялись концерты Стинга в Москве.
 В октябре 1996 группа «Земляне» дала сольные концерты в Московском театре эстрады.

Майкл Джексон 
 16 июля — концерт М. Джэксона в Брунее в городе Бандар-Сери-Бегаван в честь 50-летия султана Брунея.
 7 сентября — начался тур М. Джэксона HIStory World Tour (1996—1997).

Продажи 
 Самый продаваемый альбом в США (Billboard 200) и Великобритании — Jagged Little Pill (Аланис Мориссетт)

 Самый продаваемый сингл в США (Billboard Hot 100) — «Macarena» (Los del Rio), второе место — «One Sweet Day» (Мэрайя Кэри и Boyz II Men), третье место — «Because You Loved Me» (Селин Дион)
 Самый продаваемый сингл в Великобритании — «Killing Me Softly» (Fugees)

Награды 
 «Грэмми» за лучшее хард-рок представление — Pearl Jam за «Spin the Black Circle»
 «Грэмми» за альбом года — Селин Дион за «Falling Into You»
 «Грэмми» за запись года — Эрик Клэптон за «Change the World»
 «Грэмми» за песню года — «Change the World»

 Brit Awards за лучшие британские записи: сингл — «Wannabe» (Spice Girls), альбом — «Everything Must Go» (Manic Street Preachers)

 Лучшие песни согласно журналу Rolling Stone — «California Love» (Тупак Шакур) и «I Believe I Can Fly» (Ар Келли)

Зал славы рок-н-ролла 
Исполнители:
 Gladys Knight & the Pips (, Глэдис Найт,  и )
 Jefferson Airplane (Марти Балин, , Пол Кантнер, Йорма Кауконен,  и Грейс Слик)
 Pink Floyd (Сид Барретт, Дэвид Гилмор, Ник Мейсон, Ричард Райт и Роджер Уотерс)
 The Shirelles (, ,  и Эдди Харрис)
 The Velvet Underground (Джон Кейл, Стерлинг Моррисон, Лу Рид и Морин Такер)
 Дэвид Боуи
 Литл Вилли Джон
Раннее влияние:
 Пит Сигер
Неисполнители:
 Том Донахью

Зал славы авторов песен 
 Шарль Азнавур
 Джон Денвер
 Рэй Нобл
Награда Джонни Мерсера:
 Берт Бакарак
 Хэл Дэвид
Награда Эйба Олмена издателю:
 
Награда Сэмми Кана за жизненные достижения:
 Фрэнки Лэйн
Награда Хауи Ричмонда создателю хитов:
 Глория Эстефан
Награда покровителю искусств:
 Самнер Редстоун
Награда за выдающуюся песню:
 Happy Birthday to You
Награда совета директоров:

Зал славы кантри 
 Пэтси Монтана
 Бак Оуэнс
 Рэй Прайс

Выпущенные альбомы 
См. также категорию музыкальных альбомов 1996 года.

Январь 
 Filosofem (Burzum, CD, Норвегия — Misanthropy Records, 1 января)
 Boys for Pele (Тори Эймос, CD, Великобритания — East West Records, США — Atlantic Records, Великобритания — 22 января, США — 23 января)
Advance (LFO, CD, Warp Records, 29 января)
 Filth Pig (Ministry, CD, Warner Bros Records, 30 января)
 Gamma Ray (Queens of the Stone Age, EP, Man's Ruin)

Февраль 
 All Eyez on Me (2Pac, LP, Death Row Records/Interscope Records, 13 февраля)
 The Time of the Oath (Helloween, CD, Castle Communications, 29 февраля)

Март 

 Our Happy Hardcore (Scooter, CD, Club Tools, 28 марта)

 Я тучи разведу руками (Ирина Аллегрова, CD, Rec Records, 30 марта)

Апрель 
 Dancemania 1 (Various artists, CD, Intercord Japan, 10 апреля)
 Evil Empire (Rage Against the Machine, LP, Epic Records, 16 апреля)
 Nemesis Divina (Satyricon, CD, Moonfog Productions, 22 апреля)

Май 
 Curb (Nickelback, CD, самостоятельный релиз, 1 мая) — дебютный альбом
 Arrivano gli uomini (Адриано Челентано, CD, Clan Celentano, 6 мая)
 Backstreet Boys (Backstreet Boys, CD, Jive Records, 6 мая) — дебютный альбом
 Wild Mood Swings (The Cure, LP, Fiction Records, Elektra Records, 6 мая)
 The Great Southern Trendkill (Pantera, East West Records, CD, 7 мая)
 Dove c’è musica (Эрос Рамаццотти, CD, DDD, 13 мая)
 Down on the Upside (Soundgarden, CD, A&M Records, 21 мая)
 Соперница (Алёна Апина, CD, Союз, 24 мая)

Июнь 
 Load (Metallica, LP, Elektra Records, 4 июня)
 Tigermilk (Belle & Sebastian, LP, Electric Honey, 6 июня)
 Dreamland (Robert Miles, CD, DBX Records, 7 июня)
 Моё русское сердце (Татьяна Буланова, CD, Союз, 12 июня)
 The Power of Sex (E-Rotic, 27 июня)

Июль 
 Placebo (Placebo, LP, Elevator Music, 17 июля)
Irreligious (Moonspell, CD, Century Media Records, 29 июля)

Август 

 Не говори… (Диана, CD, Союз, 14 августа)

 Becoming X (Sneaker Pimps, CD, Virgin Records, 19 августа) — дебютный альбом
 Voyager (Mike Oldfield, CD, Warner Elektra Atlantic, 26 августа)

Сентябрь 
 Bilingual (Pet Shop Boys, CD, Великобритания — Parlophone, США — Atlantic Records, Великобритания — 2 сентября, США — 3 сентября)
 New Adventures in Hi-Fi (R.E.M., CD, Warner Bros. Records, мировой релиз — 9 сентября, США — 10 сентября)
 Ænima (Tool, LP/CD, США — Zoo Entertainment, 17 сентября)
 Сам по себе (Андрей Державин, CD, Союз, 19 сентября)
 Animal Rights (Моби, CD, Великобритания — Mute Records, США — Elektra Records, 23 сентября)
 Peep (The Rasmus, CD, Warner Music Finland, 23 сентября)
 Are You Sequenced? (Клаус Шульце, CD, Eye of the Storm, 27 сентября)
Signify (Porcupine Tree, CD, Великобритания — Delerium Records, 30 сентября)

Октябрь 
 Antichrist Superstar (Marilyn Manson, LP, Universal Distribution, 8 октября)
 Brown (P.O.D., LP, Rescue Records, 8 октября)
Mosquito Man (I.F.K., MC, Feelee, 10 октября)
 Body to Body (Blue System, 14 октября)
 Overnight Sensation (Motörhead, 15 октября)
 Dance into the Light (Фил Коллинз, CD, Face Value Records, 22 октября)
Wicked! (Scooter, CD, Club Tools, 24 октября)
 Mate.Feed.Kill.Repeat. (Slipknot, демозапись, -ismist Recordings, 31 октября)

Ноябрь 
 The Don Killuminati: The 7 Day Theory (Makaveli, LP, Death Row/Interscope Records, 5 ноября)
 Unchained (Johnny Cash, CD, American Recordings, 5 ноября)
 Infinite (Eminem, MC, Web Entertainment, 12 ноября)
 Dusk… and Her Embrace (Cradle of Filth, CD, Music for Nations, 19 ноября)
 Endtroducing... (DJ Shadow, LP, Mo’ Wax/FFRR, 19 ноября)
 Embrace the Death (Asphyx, CD, Century Media Records, 19 ноября)
 Le Roi est mort, vive le Roi! (Enigma, 20 ноября)
 Dr. Dre Presents… The Aftermath (Dr. Dre, 21 ноября)
Telegram (Бьорк, CD, One Little Indian, 25 ноября)

Неточная дата 
 Divné století (Яромир Ногавица)
 Fashion Nugget (Cake)
 First Band on the Moon (The Cardigans)
 Frozen (Gridlock)
 Greatest Hits (Take That)
 Goatlord (Darkthrone)
 God Cries (Asphyx)
 666 Ways to Love: Prologue (HIM)
 Gone Again (Патти Смит)
 Heaven Shall Burn... When We Are Gathered (Marduk)
 Heroin 0 Remixed (Агата Кристи)
 Hesher (Nickelback)
 Homework (Daft Punk)
 Instant D'eternite (Los Incas)
 Into Legend (Fortress)
 Jævla Jazzist Grete Stitz (Jaga Jazzist) — дебютный альбом
 Keys to Ascension (Yes)
 Kveldssanger (Ulver)
 Life Is Peachy (Korn)
 Loopascoopa (EP, Red Snapper)
 Louder Than Hell (Manowar)
 Milk & Kisses (Cocteau Twins)
 Mooking (EP, Red Snapper)
Morningrise (Opeth) (Лето 1996-ого)
 Murder Ballads (Nick Cave and the Bad Seeds)
 No Code (Pearl Jam)
 Purpendicular (Deep Purple)
 Pure Instinct (Scorpions)
 Prince Blimey (Red Snapper)
 Richard D. James Album (Aphex Twin)
 Roots (Sepultura)
 Older (Джордж Майкл)
 One Fierce Beer Coaster (Bloodhound Gang)
 One Hot Minute (Red Hot Chili Peppers)
 Stormblåst (Dimmu Borgir)
 Sublime (Sublime)
 Test for Echo (Rush)
 The Forgotten Tales (Blind Guardian)
 The Great Escape (Blur)
 The Process (Skinny Puppy)
 The Secrets of the Black Arts (Dark Funeral)
 To the Faithful Departed (The Cranberries)
 Total Death (Darkthrone)
 Tragic Kingdom (No Doubt)
 Travelling Without Moving (Jamiroquai)
 Viimeinen voitelu (Lyijykomppania)
 Vile (Cannibal Corpse)
 Who Can You Trust? (Morcheeba) — дебютный альбом
 Live Is Game (НОМ)
 Веди себя хорошо (Адо)
 Во имя разума (НОМ)
 Комбат (Любэ)
 Кирпичи тяжелы (Кирпичи)
 По дороге в Голливуд (Валерий Леонтьев)
 Твоя сексуальная штучка (Кар-мэн)
 Vale (Mental Home)
Микронезия (Крематорий)
Гигантомания (Крематорий)
 Москва кабацкая (Владимир Асмолов)
 Белая горячка (Владимир Асмолов)
 В захолустном ресторане (Александр Новиков)
 С красавицей в обнимку (Александр Новиков)
 Акустика (Лучшие песни) (Наутилус Помпилиус)
 Это война (Технология)
 Газовая атака (Сектор Газа)
 Избранное (Сектор Газа)
 Избранное 2 (Сектор Газа)
 Жень-шень (Пикник)
Жизнь амфибий, как она есть (Звуки Му)
 Никто Никому Ничего (Югендштиль)
Истина (Монгол Шуудан)

Родились 
 18 июля — Yung Lean — шведский рэпер, певец, дизайнер и автор песен
 22 августа — Seemee — российский хип-хоп-исполнитель
 31 августа — 163onmyneck — российский хип-хоп-исполнитель
 1 ноября — Lil Peep (ум. ) — американский рэпер, певец и автор песен
 7 ноября — Лорд — новозеландская певица, автор песен и музыкальный продюсер

Скончались 
 22 марта —  (71) — американский музыкант, гитарист группы Bill Haley & His Comets
 15 июня — Элла Фицджеральд (79) — американская джазовая певица
 9 июля — Сергей Курёхин (42) — советский и российский музыкант и композитор, основатель музыкального коллектива «Поп-механика»
 17 июля
 Марсель Дади (44) — французский гитарист
 Чес Чендлер (57) — британский музыкант, продюсер и менеджер, басист группы The Animals
 25 июля — Микаэл Таривердиев (64) — советский и российский композитор
 1 августа — Фрида Боккара (55) — французская эстрадная певица
 11 августа —  (62) — американский музыкант, барабанщик группы The Ventures
 23 августа — Юриан Андриссен (70) — нидерландский композитор
 9 сентября — Билл Монро (84) — американский певец, мандолинист и гитарист
 13 сентября — Тупак Шакур (25) — американский рэпер и автор песен
 27 сентября — Юрий Барабаш (22) — российский певец и композитор
 10 ноября -  Яки Кадафи (19) - американский рэп-исполнитель, участник рэп-группы Outlawz
 18 декабря —  (101) — американский поэт-песенник и театральный композитор
 без точной даты — Зундуин Хангал (47 или 48) — монгольский композитор, музыкант и педагог

Ссылки 
 Самые продаваемые альбомы 1996 года

См. также

Примечания